Rašovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rašovice, Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Rašovice u Uhlířských Janovic
Rašovice, Gemeinde im Okres Vyškov, siehe Rašovice u Bučovic
Rašovice, Ortsteil von Budiměřice, Okres Nymburk
Rašovice, Ortsteil von Hlasivo, Okres Tábor
Rašovice, Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov
Rašovice, Ortsteil von Týniště nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou
Rašovice, Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice